Mina může být:

ve vojenství
 Pozemní mina – zbraň (nálož) k likvidaci nepřátelských sil na souši
 Protipěchotní mina
 Protitanková mina
 Minové pole
 Námořní mina – zbraň k likvidaci nepřátelských plavidel na moři
 Dělostřelecká mina – granát do minometu
 Hlubinná mina – zbraň k likvidaci ponorek
měrné jednotky
 Mina (jednotka) – starořecká jednotka hmotnosti
 jako mincovní jednotka – šedesátina talentu

příjmení/jména osob
 Anna Mina Mazzini – italská zpěvačka známá jako Mina
 Mina Karadžić (1828–1894) – srbská malířka
 Santi Mina – španělský fotbalista

mužské jméno 
Mina – viz Svatý Menas

jiný význam
 mina (botanika) – dutinka v rostlinném pletivu, kterou vyžraly larvy hmyzu

Externí odkazy